Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Sośnierz – polski lekarz i polityk
 Dobromir Sośnierz – polski informatyk i polityk
 Edward Sośnierz – polski nauczyciel
 Sławomir Sośnierz – polski aktor teatralny i filmowy